Sua madre, Christina Bruce, era sorella di Roberto I di Scozia. Donald probabilmente combatté al fianco di Edoardo II d'Inghilterra durante la Battaglia di Boroughbridge nel marzo 1322. Nel 1332, a seguito della morte del precedente Reggente di Scozia, Thomas Randolph I conte di Moray, ricoprì questo incarico dopo essere stato eletto in consesso della nobiltà scozzese tenutosi a Perth. A seguito dell'invasione del Regno di Scozia da parte di Edoardo Balliol, guidò le forze lealiste scozzesi ma fu sconfitto ed ucciso alla Battaglia di Dupplin Moor.

Conti Pari di Scozia